|-
| 206101 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206102 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206103 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206104 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206105 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206106 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206107 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206108 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206109 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206110 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206111 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206112 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 206113 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 206114 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 206115 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206116 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206117 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206118 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206119 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206120 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206121 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206122 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206123 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206124 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206125 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206126 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206127 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206128 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206129 - || || 29 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206130 - || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206131 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206132 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206133 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206134 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206135 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206136 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206137 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206138 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206139 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206140 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206141 - || || 4 d'octubre de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 206142 - || || 4 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206143 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206144 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206145 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206146 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206147 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206148 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206149 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206150 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206151 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206152 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206153 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206154 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206155 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206156 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206157 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206158 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206159 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206160 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206161 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206162 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206163 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206164 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206165 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206166 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206167 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206168 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206169 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206170 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206171 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206172 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206173 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206174 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206175 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206176 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206177 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206178 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206179 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206180 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206181 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206182 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206183 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206184 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206185 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206186 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206187 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 206188 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206189 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206190 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206191 - || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206192 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206193 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206194 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206195 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206196 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 206197 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206198 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 206199 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 206200 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6